Rekristallisatie kan de volgende betekenissen hebben:
Het kunstmatig verwijderen van een opgeloste stof uit een oplossing, zie omkristallisatie
Het groeien van nieuwe kristallen over oude in een vaste stof, zie rekristallisatie (natuurkunde)